Verliebte Jungs bezeichnet Folgendes:

 Verliebte Jungs (Album), Musikalbum von Purple Schulz (1985)
 Verliebte Jungs (Lied), Lied von Purple Schulz (1985)
 Verliebte Jungs (Band), deutsche Band
 Verliebte Jungs (Film), Film von Christoph Schrewe (2001)